Der Fukushima United Football Club (jap.  Fukushima Yunaiteddo Efushī) ist ein japanischer Fußballverein aus Fukushima, Präfektur Fukushima. Er ist Gründungsmitglied der J3 League, der dritten japanischen Liga, und spielt seit ihrer Gründung im Jahr 2014 ununterbrochen dort.

Geschichte 
Fukushima United wurde 2006 durch eine Fusion der Vereine FC Pelada Fukushima (, FC Perāda Fukushima) und Junkers (, Yunkāsu) gegründet. Nach einem stetigen Aufstieg durch die Ligenpyramide Japans, der zwischenzeitlich auch durch Geldmangel geprägt war, gewann man 2011 und 2012 zweimal in Folge die Tōhoku Football League. Dies berechtigte jeweils zur Teilnahme an der nationalen Regionalligen-Finalrunde, in der man 2012 den zweiten Platz erreichte und somit in die Japan Football League aufstieg. Im Juni 2013 wurde Fukushima United eines der zwölf Gründungsmitglieder der neu gegründeten J3 League, die zu Beginn des Jahres 2014 ihren Spielbetrieb aufnahm. Dort etablierte man sich im Mittelfeld.

Erfolge 
 Tōhoku Football League
 2011, 2012

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Fukushima Azuma Stadium in Fukushima in der Präfektur Fukushima aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 30.000 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

TSSL1: Tōhoku Shakaijin Soccer League Division 1 (5. Ligaebene)

TSSL2S: Tōhoku Shakaijin Soccer League Division 2 Süd (6. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 
 
 Fukushima United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 2006
Organisation (Präfektur Fukushima)